

Пласітас — переписна місцевість в окрузі Донья-Ана, штат Нью-Мексико
 Пласітас — переписна місцевість в окрузі Сандовал, штат Нью-Мексико